Amerikai Egyesült Államok
 Parkdale (Arkansas)
 Parkdale (Minnesota)
 Parkdale (Oregon)

 Ausztrália
 Parkdale (Ausztrália)

 Kanada
 Parkdale (Calgary)
 Parkdale (Edmonton)
 Parkdale (Prince Edward-sziget)
 Parkdale (Saskatchewan)
 Parkdale (Toronto)
 Parkdale (Halifax kerület, Új-Skócia)
 Parkdale (Lunenburg kerület, Új-Skócia)

 Új-Zéland
 Parkdale (Új-Zéland)